У́лица Вакуленчука — улицы в различных населённых пунктах, названные в честь Г. Н. Вакуленчука — организатора и первого предводителя восстания на броненосце «Потёмкин».

Россия 
 Улица Вакуленчука в Санкт-Петербурге
 Улица Вакуленчука в Севастополе

Украина 
 Улица Вакуленчука в Мелитополе
 Улица Вакуленчука в Киеве
 Улица Вакуленчука в Одессе
 Улица Вакуленчука в Кривом Роге

Улицы, названные в честь политиков